La Fédération anglaise de rugby peut désigner :
 la Rugby Football Union qui régit le rugby à XV en Angleterre
 la Rugby Football League qui régit le rugby à XIII au Royaume-Uni